Valeri Mikhaïlovitch Zelepoukine - en  et en anglais  - (né le  à Voskressensk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
En 1984, il commence sa carrière avec le Khimik Voskressensk. Il a été champion d'URSS avec le CSKA Moscou en 1988 et 1989. Il est choisi en 1990 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey au , en . Il rejoint alors la LNH. En 1994-1995, une blessure à l'œil lui fait manquer la majorité de la saison régulière. Il est de retour en séries éliminatoires où les Devils remportent la Coupe Stanley. Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton avec Bill Guerin en retour de Jason Arnott et Bryan Muir. Le , il est envoyé aux Flyers de Philadelphie pour Daniel Lacroix. Il a également porté les couleurs des Blackhawks de Chicago avant de revenir en Russie. Il met un terme à sa carrière en 2006.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international. Il est médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 1998 et médaillé de bronze au championnat du monde 1991.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.
Ligue nationale de hockey
 1994-1995 : remporte la Coupe Stanley avec les Devils.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1984-85|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 33|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1986-1987|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 19|| 1|| 0|| 1|| 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| SKA MVO Kalinin || Vyschaïa liga|| 45|| 18|| 6|| 24|| 52|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS|| 19|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS|| 17|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 46|| 17|| 14|| 31|| 28|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 34|| 11|| 6|| 17|| 38|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1991-1992|| Devils d'Utica|| LAH|| 22|| 20|| 9|| 29|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Devils du New Jersey|| LNH|| 44|| 13|| 18|| 31|| 28|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|- 
| 1992-1993|| Devils du New Jersey|| LNH|| 78|| 23|| 41|| 64|| 70|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1993-1994|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 26|| 31|| 57|| 70|| 20|| 5|| 2|| 7|| 14
|- 
| 1994-1995|| Devils du New Jersey|| LNH|| 4|| 1|| 2|| 3|| 6|| 18|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 1995-1996|| Devils du New Jersey|| LNH|| 61|| 6|| 9|| 15|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1996-1997|| Devils du New Jersey|| LNH|| 71|| 14|| 24|| 38|| 36|| 8|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 1997-1998|| Devils du New Jersey|| LNH|| 35|| 2|| 8|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1997-1998|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 33|| 2|| 10|| 12|| 57|| 8|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1998-1999|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 74|| 16|| 9|| 25|| 48|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|- 
| 1999-2000|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 77|| 11|| 21|| 32|| 55|| 18|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2000-2001|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 29|| 10|| 9|| 19|| 28|| 9|| 5|| 3|| 8|| 6
|- 
| 2000-2001|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 36|| 3|| 4|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 27|| 8|| 10|| 18|| 29|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 27|| 5|| 8|| 13|| 72|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 58|| 19|| 15|| 34|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 48|| 4|| 6|| 10|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 33|| 3|| 10|| 13|| 28|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2

| 595|| 117|| 177|| 294|| 527||85 || 13|| 13|| 26|| 48

Au niveau international 

|-
| 1981 || align=left|Union soviétique U18 || align=left|Championnat d'Europe junior || 5 || 3 || 0 || 3 || 4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 1987 || align=left|Union soviétique U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left|Disqualifié
|-
| 1988 || align=left|Union soviétique U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 6 || 1 || 7 || 4 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 1991 || align=left|Union soviétique || align=left|Championnat du monde || 9 || 0 || 4 || 4 || 5 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 1996 || align=left|Russie || align=left|Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 20 || align=left|Défaite en demi-finale
|-
| 1998 || align=left|Russie || align=left|Jeux olympiques || 6 || 1 || 2 || 3 || 0|| align=left| Médaille d'argent
|-
| 2004 || align=left|Russie || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || align=left| place

Références 

Naissance en septembre 1968
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion de la Coupe Stanley
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Tver
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Médaillé d'argent olympique russe
Attaquant de hockey sur glace